Saint-Honoré kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Honoré, Seine-Maritime, Normandie, 
 Saint-Honoré, Isère,

Kanada 

 Saint-Honoré (kommun), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean, 

Robotskapade Kanadaförgreningar